Alexander Bening – miniatore fiammingo 
 Annette Bening – attrice statunitense
 Simon Bening – miniatore fiammingo